Un moment d'égarement (1977), film français de Claude Berri ;
 Un moment d'égarement (2015), remake du précédent, film français de Jean-François Richet ;
 Un moment d'égarement (2006-2007), en langue originale Cold Stones, épisode de la saison 6 de la série télévisée américaine Les Soprano.